Siqueira Campos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Siqueira Campos (ort), Paraná, 
 Guaçuí (ort), Espírito Santo, 
 Siqueira Campos (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar